Genovese è un cognome italiano.

Varianti
Genovesi.

Origine e diffusione
L'origine del cognome Genovese è ovviamente in relazione con la città di Genova.

Il cognome Genovese è molto diffuso sia nel nord Italia, specialmente in Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e Veneto, e sia nel sud Italia, soprattutto in Sicilia, regione alla quale questo cognome è generalmente associato.

Mentre la variante Genovesi è diffusa in Toscana, Lazio, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Liguria.

Persone
 Vito Genovese (1897-1969), famigerato capomafia new yorkese di origini napoletane, fondatore della famiglia "Genovese"
 Genovese (famiglia), una delle Cinque Famiglie mafiose di New York
 Kitty Genovese (1935-1964), americana, il cui assassinio impressionò particolarmente l'opinione pubblica di allora;
 Luca Genovese (1977), fumettista;
 Salvatore Genovese (1987), cestista;

Variante Genovesi
 Antonio Genovesi, scrittore italiano di filosofia ed economia politica
 Maura Genovesi, tiratrice italiana
 Pietro Genovesi, calciatore e allenatore di calcio italiano
 Vittorio Genovesi, gesuita e poeta in lingua latina italiano

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani